Degano, torrente del Friuli-Venezia Giulia.
Val Degano, valle formata dal torrente.
Ferrovia del Degano.
Strada statale 355 della Val Degano.
Daniele Degano, calciatore italiano.
Enrico Degano, ciclista italiano.
Pietro Degano, calciatore italiano.